Ці́глер () — німецькомовне прізвище, що буквально перекладається як цегляр.

Відомі носії:
 Вернер Ціглер (1916—2001) — німецький офіцер, оберст-лейтенант (підполковник) вермахту, оберст (полковник) бундесверу. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям і мечами.
 Гайнц Ціглер (1894—1972) — німецький воєначальник, генерал артилерії вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Герберт Ціглер (1904—1944) — німецький офіцер, оберст (полковник) вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Йоахім Ціглер (1904—1945) — німецький воєначальник, бригадефюрер СС і генерал-майор військ СС. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Карл Ціглер (1898—1973) — німецький хімік,
 Міріам Ціглер (*1994) — австрійська фігуристка
 Рето Ціглер (*1986) — швейцарський футболіст.
 Яків Самійлович Ціглер, відоміший як Цегляр Яків Самійлович (*1912 — †2008) — український композитор.

німецькі прізвища